Herrarnas 100 meter vid världsmästerskapen i friidrott 2022 avgjordes mellan den 15 och 16 juli 2022 på Hayward Field i Eugene i USA.

Samtliga pallplatser togs av friidrottare från USA. Guldet togs av Fred Kerley som sprang i mål på 9,86 sekunder och två hundradelar bakom honom sprang silvermedaljören Marvin Bracy i mål. Bronset togs av Trayvon Bromell som endast var två tusendelar bakom Bracy i mål.

Rekord
Innan tävlingens start fanns följande rekord:

Program
Alla tider är lokal tid (UTC−7).

Resultat

Inledande omgång
De två första i varje heat  samt de sex snabbaste tiderna  kvalificerade sig för försöksheaten.

Försöksheat
De tre första i varje heat  samt de tre snabbaste tiderna  kvalificerade sig för semifinalerna.

Semifinaler
De två första i varje heat  samt de två snabbaste tiderna  kvalificerade sig för finalen.

Final
Finalen startade den 16 juli klockan 19:50.
Vind: -0,1 m/s

Referenser

Världsmästerskapen i friidrott 2022